Algodão
Algodão (basquetebolista)
Riacho do Algodão

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes